

Presentación previa 
Daniel Muñoz de la Nava y Aleksandr Nedoviesov eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Aleksandr Kudriávtsev y Denís Molchanov ganaron el título tras derrotar en la final Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana.

Cabeza de serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Finalistas)
  Dino Marcan /  Franko Škugor (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Gong Maoxin /  Yi Chu-huan ''(Cuartos de final)
  Bai Yan /  Riccardo Ghedin ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Guangzhou 2016